Das Wort Programming () bezeichnet

 die Programmgestaltung eines Rundfunksenders, siehe Rundfunkprogramm
 eine Schleichwerbeart, siehe Programming (Schleichwerbung)
 kurz die Musikprogrammierung

Siehe auch:
 Programmierung (Begriffsklärung)
 Programm